Ёлка, или Е́лка может означать:
 Ель () — род хвойных деревьев семейства Сосновые.
 Рождественская ёлка — дерево, украшаемое к Рождеству, и мероприятие, сопутствующее этому празднику.
 Новогодняя ёлка, или Новогоднее дерево — дерево, украшаемое к Новому году.
 Ёлка — праздничное новогоднее мероприятие для детей.
 «Ёлка» в нефтегазовом деле — фонтанная арматура, устанавливаемая на устье скважины.
 Ёлка (настоящее имя Елизавета Вальдемаровна Иванцив; род. 1982) — украинская русскоязычная певица.

Кино 
 «Ёлка» — рисованный мультфильм Михаила Цехановского и Петра Носова (СССР, 1942).
 «Ёлка» — семейный фильм Геннадия Новикова (Россия, 2006).

Населённые пункты 
 Елка — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Ёлка — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Елка — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.

См. также 
 Йолка — интернет-мем, связанный с высказыванием президента Украины Виктора Януковича.
 Ёлки (значения)
 Ёлочка (значения)
 Новогодняя ёлка (значения)